Fledermaus steht für:
 ein Tier aus der Gruppe der Fledermäuse
 Fledermaus (Wappentier)
 Fledermaus (Münze), historische Münze
 Cabaret Fledermaus, ein Wiener Veranstaltungsgebäude
 Fledermaus Kriminal-Roman, deutsche Heftromanserie des Pabel-Verlags
 einen Rindfleischteil, siehe Wiener Teilung

Siehe auch:

 Die Fledermaus (Begriffsklärung)
 Die rote Fledermaus, deutscher Spielfilm (1921)
 Geschwader Fledermaus, Filmtitel
 Skandal um die Fledermaus, deutscher Spielfilm (1936)
 Zeche Voßhege, Dickebank & Fledermaus
 Contraves Superfledermaus